Gonçalense – abitanti di São Gonçalo do Amarante (Ceará)
Gonçalense – abitanti di São Gonçalo do Amarante (Rio Grande do Norte)
Gonçalense – abitanti di São Gonçalo